Sarau steht für folgende Orte:

in Deutschland:

 Sarau (Glasau), Ortsteil von Glasau, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Sarau, früherer Name von Saara (Nobitz), Landkreis Altenburger Land, Thüringen 
 Groß Sarau, Gemeinde im Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

in anderen Ländern:

 Sarau (Osttimor), Ort und Reich in Osttimor
 Sarau, früherer Name von Upper Moutere, Dorf im Tasman District, Neuseeland
 Sarau, deutscher Name von Kyselov, Černá v Pošumaví, Tschechien
 Sarau, früheres Dorf in Malšín, Tschechien

Siehe auch:
 Żarów (deutsch Saarau), Stadt im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Sarauw
 Sarow (Begriffsklärung)
 Saarow
 Saro
 Sarro